Тламимил има више значења:

 Тламимил (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тламимил, Тепечио (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тламимил (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику